El término Zweig puede referirse a:

 Arnold Zweig (1887-1968), escritor alemán.
 Stefan Zweig (1881-1942), escritor austriaco.
 Casa Stefan Zweig, última residencia de Stefan Zweig durante su exilio en Petrópolis (Brasil).
 Stefanie Zweig (1932-2014), escritora alemana.